Bryonectria — рід грибів родини Bionectriaceae. Назва вперше опублікована 1998 року.

Класифікація 
До роду Bryonectria відносять 18 видів:

Примітки

Джерела 
 Döbbeler, P. 1998. Ascomyceten auf der epiphyllen Radula flaccida (Hepaticae). Nova Hedwigia. 66:325-373 - P.334

Роди грибів
Сордаріоміцети